Pawlicki ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Pawlicki († 2014), polnischer Hockeyspieler
 Norbert Pawlicki (1923–1990), österreichischer Pianist und Komponist
 Patricia Pawlicki (* 1965), österreichische Fernsehjournalistin
 Stefan Zachariasz Pawlicki (1839–1916), katholischer Priester, Hochschullehrer, Philosoph und Historiker der Philosophie